Амионе — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Амионе, Бруно (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Амионе, Херонимо (род. 1990) — мексиканский футболист.